Petronio Probino – console del 341
 Anicio Probino – console del 395
 Petronio Probino – console del 489

 Probino – patriarca di Aquileia
 Probino di Como – vescovo di Como, venerato come santo